Турунен () — фінське прізвище. Відомі носії:

 Ганну Турунен (, 1956) — фінський футболіст.
 Йоні Турунен (1976) — фінський боксер, призер чемпіонатів світу серед аматорів.
 Тар'я Турунен, Та́р'я Со́йле Су́санна Ту́рунен Каб́улі (1977) — фінська симфо-метал співачка, композиторка.

Фінські прізвища